Mistrzostwa Azji w zapasach w 2000 roku rozegrano w dwóch miejscach. 
Zawody w stylu wolnym kobiet i klasycznym mężczyzn odbyły się w Seulu w dniach od 5 do 7 maja. W stylu wolnym mężczyzn rywalizowano 27 i 28 kwietnia w Guilin.

Mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w zapasach
2000 w zapasach
Zapasy w Chinach
Zapasy w Korei Południowej
Zawody sportowe w Seulu